Vedrine è una frazione del comune di Polpenazze del Garda. È ubicato in una zona semi collinare ed è caratterizzata da un Nucleo di Antica Formazione ove sono collocati una serie di edifici/palazzi a cortina edilizia.

Storia
È un nucleo abitato posto in posizione Sud Ovest rispetto all'abitato centrale di Polpenazze. È caratterizzato da una serie di edifici sorti a cortina edilizia con cortili interni. Dai primi anni del 2000 sono stati eseguiti numero intervento di recupero e restauro. È ubicato sulla strada che conduce al campo santo del Comune.

Un edificio rilvente è sicuramente Casa Scolari, risale al XVI secolo ed è ubicata nel cuore dell'abitato. Dopo la recente ristrutturazione di essa si conserva solo la armoniosa loggia porticata anche se l'impianto architettonico risulta ancora visibile.

Bibliografia 
 Gabriele Bocchio, I nomi dei luoghi di Polpenazze. Proposte per uno studio toponomastico del territorio, Amministrazione comunale di Polpenazze, 1997.

Frazioni di Polpenazze del Garda